Jay Anthony Franke (Baltimore, Maryland, 17 de Maio de 1972) é um ator e dublador estadunidense, mais conhecido por seu trabalho no famoso jogo de computador, Deus Ex, e por ter participado da sitcom California Dreams.

Além destes dois trabalhos, Franke também participou de episódios de Married with Children, General Hospital e do filme Teen Angel. Atualmente ele pode ser encontrado na sua empresa de jogos de computador.

Ligações externas 

 
 

 
 
|}

Atores dos Estados Unidos